Папский Фанон (облачение)
 Фанон, Франц
 Канон (нарратив)#Фанон